Гаусс () — немецкая фамилия.

 Персоналии
 Гаусс, Карл Фридрих (1777—1855) — немецкий математик, астроном и физик, в честь которого названы:
 единица измерения магнитной индукции — в системе СГС.
 кратер на Луне.
 вулкан в Антарктиде.
 пушка.
 вредоносная компьютерная программа.
 Судно Первой немецкой антарктической экспедиции.

См. также 
 GAUSS — язык программирования, разработанный Aptech Systems в 1984 году.
 Гаус